Het seizoen 2006/2007 was het 81ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 69ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van Cesare Prandelli, die bezig was aan zijn tweede seizoen in Florence, eindigde La Viola op de zesde plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de UEFA Cup 2007/08 werd afgedwongen. Die prestatie was opmerkelijk, gelet op het feit dat Fiorentina het seizoen begon met 15 strafpunten, een gevolg van het Italiaans omkoopschandaal.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2006/07 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2006/07 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de strijd om de Coppa Italia.

2007
Fiorentina